

Helyek

Ausztrália
 Chandler (Queensland)
 Chandler (Dél-Ausztrália)
 Chandler (Nyugat-Ausztrália)

Kanada
 Chandler (Saskatchewan)
 Chandler (Québec)

USA
 Chandler (Arizona)
 Chandler (Indiana)
 Chandler (Kalifornia)
 Chandler Township (Charlevoix megye, Michigan)
 Chandler Township (Huron megye, Michigan)
 Chandler (Minnesota)
 Chandler (Missouri)
 Chandler Township (Adams megye, Észak-Dakota)
 Chandler (Oklahoma)
 Chandler (Texas)
 Chandler Gulch
 Chandler Bay
 Chandler State Wayside

Más
 USS Chandler